Schnalle steht für:

 Schnalle, an einem Riemen befestigter Bügel
 die Vulva einzelner Tierarten in der Jägersprache, siehe Jägersprache: S
 Schnalle (Mykologie), eine Zellstruktur bei den Ständerpilzen
 Türschnalle, siehe Türklinke
 Hauptverkehrsverbindung zwischen Gedächtniskirche und Europa-Center in Berlin, siehe Breitscheidplatz

Siehe auch: